Die Saison 2008/09 war die 14. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die erste als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der FC Schönberg 95, der auf den Aufstieg verzichtete. Stattdessen stieg der Malchower SV zur Saison 2009/10 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

200809
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2008 09